Alonzo Torquemada est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Bobby Cannavale.

Il n'apparaît que dans les deux derniers épisodes de la saison 6.

Biographie

Personnalité 
Torquemada est un androgyne Hispano-Américain, ancien propriétaire de boîte de nuit, qui va introduire à Em City les drogues de synthèse, dans le but de contrôler Oz.

Il éprouve de l'attirance pour le prisonnier Miguel Alvarez, fascination dont la nature restera énigmatique.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Prisonnier de fiction
Trafiquant de drogue de fiction
Homosexuel de fiction
Personnage LGBT de série télévisée

en:Alonzo Torquemada